Vahasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vahasaari (ö i Finland), Södra Karelen, Imatra, 

Robotskapade Finlandförgreningar